Астанін Андрій Микитович (1897–1960) — генерал-лейтенант (1943).
 Астанін В'ячеслав Валентинович (1946) — доктор технічних наук (1991), професор (1995).